RAK steht als Abkürzung für:

 Regeln für die alphabetische Katalogisierung, in Bibliothekskatalogen
 Rheinische Akademie Köln
 Russisch-Amerikanische Kompagnie
 Ra’s al-Chaima, Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sowie das gleichnamige Emirat Ra’s al-Chaima
 Flughafen Marrakesch-Menara in Marokko (IATA-Flughafencode)
 RAK Airways, Fluggesellschaft
 RAK Records, britisches Plattenlabel
 Rechtsanwaltskammer
 Rossdorfer Altkanal (RAK), eine Bundeswasserstraße

Raketenfahrzeuge:
 Opel RAK1 (Automobil), Raketenauto
 Opel RAK2, Raketenauto
 Opel RAK3, Schienenfahrzeug mit Raketenantrieb
 Opel RAK IV, Schienenfahrzeug mit Raketenantrieb
 Opel-Sander RAK.1, Raketenflugzeug
 RAK BOB, zwei raketengetriebene Schlitten

Rak ist der Familienname folgender Personen:
 Jesurun Rak-Sakyi (* 2002), englisch-ghanaischer Fußballspieler
 Jiří Rak (1947), tschechischer Historiker und Hochschullehrer
 Johannes Aesticampianus (eigentlich Johannes Rak; 1457–1520), deutscher Theologe und Humanist
 Jurij Rak (1740–1799), sorbischer Jurist, Dichter und Komponist
 Štěpán Rak (* 1945), ukrainisch-tschechischer Gitarrist und Komponist 
 Yoel Rak (* 1946), israelischer Anatom und Paläoanthropologe
 Yonatthan Rak (* 1993), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:

Abkürzung